Optisch
 Glasbolreflector
 BLITS, passieve Russische satelliet bestaande uit een retroflecterende glazen bol
 Campbell-Stokes zonneschijnmeter
 Kattenoog (reflector)
 Kristallen bol, gebruikt bij waarzeggerij

Niet-optisch
 Glasfilter, filter bestaande uit zeer veel glazen bolletjes
 Glazen kraal of glaskraal
 Kooksteentjes
 Kristallen Bol, Tsjechische filmprijs